Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2011 vond plaats van 12 tot en met 18 september 2011 in de Canadese stad Quebec. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een ondergrond van tapijt.

Toernooiverloop 
Enkelspel – De ongeplaatste Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic bereikte de finale, door in de kwartfinale het eerste reekshoofd Daniela Hantuchová te verslaan, en vervolgens in de halve finale de als derde geplaatste titelverdedigster Tamira Paszek uit te schakelen. In de eindstrijd kreeg zij de als zesde geplaatste Barbora Záhlavová-Strýcová uit Tsjechië tegenover zich. De Tsjechische verloor de eerste set van Erakovic, maar greep toch de titel – de partij werd in drie sets beslist: 4–6, 6–1, 6–0. Záhlavová-Strýcová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Quebec op haar naam te schrijven. Het was haar eerste WTA-titel. De Nederlandse Michaëlla Krajicek versloeg in de kwartfinale de als vierde geplaatste thuisspeelster Rebecca Marino – in de halve finale werd ze evenwel uitgeschakeld door de latere winnares.

Dubbelspel – Van de Zweedse titelhoudsters Sofia Arvidsson en Johanna Larsson kwam alleen de eerste haar titel verdedigen. Arvidsson speelde deze editie samen met de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic – dit team was als tweede geplaatst maar werd al in de eerste ronde verslagen door het ongeplaatste koppel Jamie Hampton en Anna Tatishvili. Hampton en Tatishvili versloegen in de halve finale ook nog het vierde reekshoofd, het Amerikaanse duo Lindsay Lee-Waters/Megan Moulton-Levy. In de finale stonden Hampton en Tatishvili tegenover het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones/Abigail Spears. Na setwinst voor beide teams moest een match-tiebreak de doorslag geven. De Amerikaanse dames slaagden erin deze te winnen en de titel mee naar huis te nemen. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Kops-Jones bezat daarnaast nog twee WTA-titels met andere partners; Spears vier. De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Lucie Šafářová uit Tsjechië – dit team was als derde geplaatst, maar kwam niet voorbij de tweede ronde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Quebec 2011
Quebec